Horreum bezeichnet:

 Horreum, ein antikes Lagerhaus
 eine antike Stadt in Epirus, siehe Orraon
 Horreum Margi, eine antike Stadt in Pannonien, heute Ćuprija in Serbien
 Magnum Horreum, alter lateinischer Name von Șura Mare in Siebenbürgen